Реали́зм (, от  «действительный», от  «вещь») — стиль и метод в искусстве и литературе, а также философская доктрина, согласно которой предметы видимого мира существуют независимо от человеческого восприятия и познания.

 Реализм (политика)
 Реализм (искусство)
 Реализм (живопись)
 Реализм (литература)
 Критический реализм (литература)
 Реализм (театр)
 Магический реализм
 Социалистический реализм
 Реализм (философия)
 Иллюзионизм (философия) - в статье описывается другое значение слова "реализм" в философии
 Наивный реализм
 Критический реализм (философия)
 Неореализм
 Реализм (политическая теория) — наряду с морализмом, ведущее направление в современной политической теории.